Fi Pavonis o Phi Pavonis (φ Pav) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Pavo:

 Fi1 Pavonis, estrella de magnitud 4,75  a 90 años luz.
 Fi2 Pavonis, estrella de magnitud 5,11 situada a 79 años luz.